Кашуба Антоніна Антонівна  - учитель української  та польської мови, перший україномовний фахівець в галузі ораторської майстерності, публічних виступів і презентацій.  Автор тренінгів "Харизматичний оратор", "Харизматичний оратор. Модульний курс" та автор унікального марафону вивчення польської мови "Польська з 0"

Біографічні відомості 
Антоніна Кашуба народилася 12 травня 1987 р.в м.Івано-Франківськ

У 5 років з сім'єю переїхала на малу батьківщину батьків - у с.Павлівка. 

У 2010 році закінчила Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника.

З 2011 р. працює вчителем української мови та літератури в Павлівському ліцеї Ямницької сільської ради. 

З 2015 р. веде самостійну  тренерську діяльність в галузі ораторської майстерності та працює залученим експертом в УСС.

З вересня 2018 до серпня 2019 р. працює залученим експертом в ЦПС.

1 червня 2018 р. заснувала студію вивчення іноземних мов ХО.

27 серпня 2019 р. стартував перший інтернет-марафон вивчення польськоїмови.

Книги 
Kaszuba A. Polski od 0 / Antonina Kaszuba. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. – 93 с.

Інтерв'ю 
 Антоніна Кашуба. Шпальта (uk). Процитовано 2020-02-07. 
 Франківчанка розробила унікальний марафон вивчення польської мови | Цинічний Львів. cynicallviv.com.ua. Процитовано 2020-02-07. 
 У Коломиї проведуть навчальний курс "Харизматичний оратор". ГЛУZД (uk). Процитовано 2020-02-07.
 Антоніна Кашуба. Ораторська майстерність (АУДІО) | Телерадіокомпанія "ВЕЖА"(uk). Процитовано 2020-02-07.

Примітки